Rusland
 Pokrovskoje (Archangelsk) - posjolok in de oblast Archangelsk
 Pokrovskoje (Basjkirostan) - dorp in de republiek Basjkirostan
 Pokrovskoje (Dagestan) - dorp in de republiek Dagestan
 Pokrovskoje (Ivanovo) - dorp in de oblast Ivanovo
 Pokrovskoje (Karelië) - dorp in de republiek Karelië
 Pokrovskoje (district Mantoerovski) - dorp in de oblast Koersk
 Pokrovskoje (district Oktjabrski) - dorp in de oblast Koersk
 Pokrovskoje (district Rylski) - dorp in de oblast Koersk
 Pokrovskoje (Leningrad) - dorp in de oblast Leningrad
 Pokrovskoje (Mordovië) - dorp in de republiek Mordovië
 Pokrovskoje (Novosibirsk) - posjolok in de oblast Novosibirsk
 Pokrovskoje (district Bolchovski) - dorp in de oblast Orjol
 Pokrovskoje (district Znamenski) - dorp in de oblast Orjol
 Pokrovskoje (district Krasnozorenski) - dorp in de oblast Orjol
 Pokrovskoje (district Maloarchangelski) - dorp in de oblast Orjol
 Pokrovskoje (district Pokrovski) - nederzetting met stedelijk karakter in de oblast Orjol
 Pokrovskoje (district Trosnjanski) - dorp in de oblast Orjol
 Pokrovskoje (Penza) - dorp in de oblast Penza
 Pokrovskoje (Perm) - dorp in de kraj Perm
 Pokrovskoje (Rostov) - dorp in de oblast Rostov
 Pokrovskoje (Rjazan) - dorp in de oblast Rjazan
 Pokrovskoje (district Demidovski) - dorp in de oblast Smolensk
 Pokrovskoje (district Safonovski) - dorp in de oblast Smolensk
 Pokrovskoje (district Sytsjovski) - dorp in de oblast Smolensk
 Pokrovskoje (Stavropol) - dorp in de kraj Stavropol
 Pokrovskoje (district Gorno-oeralski) - dorp in de oblast Sverdlovsk
 Pokrovskoje (Tambov) - dorp in de oblast Tambov
 Pokrovskoje (Tjoemen) - dorp in de oblast Tjoemen
 Pokrovskoje (Oeljanovsk) - dorp in de oblast Oeljanovsk

 Oekraïne
 Pokrovske (district Pokrovski) - nederzetting met stedelijk karakter in de oblast Dnjepropetrovsk
 Pokrovske (district Nikopolski) - dorp in de oblast Dnjepropetrovsk
 Pokrovske (Kiev) - dorp in de oblast Kiev
 Pokrovske (Soemy) - dorp in de oblast Soemy
 Pokrovske (Zjytomyr) - dorp in de oblast Zjytomyr